Юрко́вцы () — село в Талалаевском районе Черниговской области Украины на реке Лысогор. Население — 285 человек. Занимает площадь 1,953 км².

Код КОАТУУ: 7425385501. Почтовый индекс: 17250. Телефонный код: +380 4634.

Власть 
Орган местного самоуправления — Юрковцовский сельский совет. Почтовый адрес: 17250, Черниговская обл., Талалаевский р-н, с. Юрковцы, ул. 40-летия Победы, 11.

Достопримечательности 

 Михайловская церковь (1837)

Люди 
Базарный, Владимир Филиппович

Примечания 

Населённые пункты Талалаевского района